Arequipa (regio), een regio in Peru
Arequipa (provincie), een provincie in die regio
Arequipa (stad), de hoofdstad van die provincie en van de regio
Arequipa (district), een district van de provincie, dat integraal deel uitmaakt van de stad
Arequipa (Beni), een plaats het Boliviaanse departement Beni
Arequipa (La Paz), een plaats in het Boliviaanse departement La Paz
Arequipa (Tacna), een plaats in de Peruviaanse regio Tacna